Brandão kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos Roberto Ferreira Brandão
 Simone Brandão
 Carlos R.F. Brandão

Robotskapade auktorsförkortningar